2020 Betard Wroclaw FIM Speedway Grand Prix of Poland Round 1 – pierwsza impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2020. Zawody odbyły się w dniu 28 sierpnia 2020 na stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Gleba Czugunowa. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Michał Curzytek i Przemysław Liszka.

Losowanie pozycji startowych do turnieju odbyło się 27 sierpnia.

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, I
2020, I
Zawody sportowe we Wrocławiu
2020 w polskim sporcie